Michael Kersting ist der Name folgender Personen:

* Michael Kersting (Schlagzeuger) (* 1954), deutscher Jazz-Schlagzeuger
 Michael Kersting (Musikproduzent) (* 1965), deutscher Musikproduzent